Zentrum Nord steht für:

 Zentrum-Nord, ein Ortsteil von Leipzig, siehe Nordvorstadt (Leipzig)
 Zentrum Nord (Münster), ein Innenstadtviertel von Münster